Das Geständnis steht für:

* Das Geständnis (1970), ein französischer Film von 1970
 Das Geständnis (1996), ein österreichischer Fernsehfilm von 1996
 Das Geständnis (2015), ein deutscher Film von 2015
 The Confession – Das Geständnis, ein amerikanisches Filmdrama von 1999
 Das Geständnis – Heute sage ich alles!, eine ehemalige deutsche Pseudo-Doku
 Das Geständnis (Brigitte Reimann), eine Erzählung aus dem Jahr 1960
 Das Geständnis (Grisham), ein Roman von John Grisham
 Das Geständnis der grünen Maske, Filmtitel (1916)
 Das Geständnis der Drei, Filmtitel (1929)
 Das Geständnis eines Mädchens, Filmtitel (1967)
 Das Geständnis eines Polizeikommissars vor dem Staatsanwalt der Republik, Filmtitel (1971)

Siehe auch:
 Geständnis (Begriffsklärung)